Улица Иса́ева  — улица в городе Королёв.

История 
Застройка улицы началась в 1979 году. Название получила в честь соратника Сергея Павловича Королёва, директора КБ «Химмаш» А. М. Исаева. Улица Исаева застроена 9—17-этажными домами.

Трасса 
Улица Исаева начинается от Болшевской эстакады, пересекает Сосновую аллею, Подмосковную улицу и заканчивается за пересечением с проспектом Космонавтов.

Транспорт 
Автобусы: 
 1: Улица Силикатная — ст. Болшево — ст. Подлипки — Улица Силикатная
 2: Улица Силикатная — ст. Подлипки — ст. Болшево — ул. Силикатная
 6: ст. Болшево — Улица Мичурина — Оболдино
 7: ст. Болшево — Улица Мичурина — Торфопредприятие
 9: Гастроном — ст. Болшево — ЦНИИМАШ
 28: Улица Силикатная — ст. Болшево — ст. Подлипки — ст. Мытищи
 48: ст. Болшево — ул. Горького — пл.Загорянская
 392: ул. Силикатная — ст. Болшево — ст. Подлипки — Москва ()
Маршрутные такси:
 4: Улица Силикатная — ст. Болшево — ст. Подлипки — Рынок на Яузе
 58к: ст. Подлипки — ст. Болшево — пл. Загорянская — ст. Щёлково

Организации 
 дом 1а: Салон сотовой связи «Евросеть»
 дом 1б: Филиал автошколы «Автопилот», Магазин белорусских продуктов «Сыр в масле»
 дом 1ж: Кафе «Парус»
 дом 2а: Меховой салон «Дом меха на Исаева», Фотостудия «Фотосмарт», Кафе «У друзей»
 дом 2/30: Ювелирный салон «Золотой прайд»
 дом 3б кор. 1:  Торговый центр «Виват»
 дом 3б кор. 2: Ювелирный салон «Злата Мира»
 дом 3б кор. 3: Музыкальный театр «Браво»
 дом 3: Участковый пункт полиции №6 УВД г. Королев
 дом 4 стр. 1: Ветеринарный кабинет «Симба»
 дом 5: Супермаркет «Исаевский»
 дом 6а: Финансовое агентство «Первая финансовая помощь», Мебельный магазин «Шатура-мебель», Обувной магазин «ЦентрОбувь»
 дом 6: Продовольственный магазин «Радуга вкуса»
 дом 7: Агентство недвижимости «Космоград», Ветеринарный центр «Котопёс»
 дом 8а: Объединенная диспетчерская служба по лифтам
 дом 9: Магазин-салон Королёвский дом ремонта, Лингвистический центр «Магистра»
 дом 11: Центр детских товаров «Алёнка»
 Монумент первому спутнику

Литература 
 Наш город Королев М. 2010 г. Ежегодный информационный сборник.
 Калининград — Королев. Полвека, ставшие эпохой, 1946—1996. Кн. 2  Р. Д. Позамантир, С.Б. Мержанов, Л.К. Бондаренко. М., 2005. — 512 с.

Примечания

См. также 
 Список улиц Королёва

Исаева